Голишев — російське прізвище.

Особи:
 Голишев Анатолій Геннадійович (1995) — російський хокеїст.
 Голишев Георгій Юхимович — радянський державний та партійний діяч.
 Павло (Голишев), світське — Євген Голишев (1914 —1979) — єпископ Вселенського патріархату, церковний педагог.
 Юхим Голишев (1897—1970) — український композитор, скрипаль та художник.